Caraquet peut désigner plusieurs lieux du Nouveau-Brunswick, au Canada :
 la ville de Caraquet ;
 le district de services locaux de la Paroisse de Caraquet ;
 la circonscription électorale de Caraquet;
 la baie de Caraquet ;
 la rivière Caraquet ;
 la Petite Rivière Caraquet ;
 l'île de Caraquet.

Plusieurs villages sont également référés en tant que Grand Caraquet, tels que Bas-Caraquet, Bertrand, Dugas, Maisonnette, Pokesudie, Saint-Simon, Village-Blanchard et Village-des-Poirier.

Il peut aussi signifier:
 Le , un navire ;
 la Caraquet Railway Company, une ancienne compagnie ferroviaire ;
 la Caraquet & Gulf Shore Railway Company, une ancienne compagnie ferroviaire ;
 le Caraquet Flyer, un ancien train de passagers ;
 la ligne Caraquet, un projet de chemin de fer ;
 le village de Bas-Caraquet, au Nouveau-Brunswick.

Deux lieux-dits se nomment Le Caraquet en France, un à Boursin et un autre à Desvres.